Белохохлая кустарница, или белохохлый хохотун (), — вид воробьиных птиц из семейства кустарницевых (Leiothrichidae).

Описание 
Длина тела составляет около 28 см. Питается насекомыми, ягодами и семенами.

Обитает в зарослях бамбука, кустарниках и подлеске лесов в Юго-Восточной Азии, от Гималаев до юго-запада Китая, до высоты 1200 метров над уровнем моря.

Гнездо куполообразной формы строит из сухих листьев и мха, вход расположен с боку. В кладке 3-6 яиц синего цвета. Инкубационный период составляет 13—26 дней. Молодые птицы покидают гнездо через 13—16 дней.

Классификация 
На декабрь 2020 года выделяют 4 подвида:
  — Гималаи и юго-восточный Тибет;
  — северо-восток Индии, Мьянма, запад провинции Юньнань (юго-восточный Китай);
  — центральная Мьянма, юго-западный Таиланд;
  — восточная Мьянма, южный Китай, Индокитай.

Примечания 

Кустарницевые
Птицы Азии
Животные, описанные в 1816 году